Серена Вилијамс је одбранила титулу освојену претходне године.

Носиоци 

  Серена Вилијамс '(побједница)
  Винус Вилијамс (четвртфинале)
  Каролина Возњацки (четврто коло)
  Јелена Јанковић (четврто коло, предала меч због повреде леђа) 
  Франческа Скјавоне (прво коло)
  Саманта Стосур (прво коло)
  Агњешка Радвањска (четврто коло)
  Ким Клајстерс (четвртфинале)
  Ли На (четвртфинале)
  Флавија Пенета (треће коло)
  Марион Бартоли (четврто коло)
  Нађа Петрова (треће коло)
  Шахар Пер (друго коло)
  Викторија Азаренка (треће коло)
  Јанина Викмајер (треће коло)
  Марија Шарапова (четврто коло)
  Жистин Енен (четврто коло)

<ol start="18">
 Араван Резај ''(друго коло)
 Светлана Кузњецова ''(друго коло)
 Динара Сафина ''(повукла се због повреде леђа)
 Вера Звонарјова ''(финале)
 Марија Хосе Мартинез Санчез ''(повукла се због повреде кољена)
 Ђе Џенг ''(друго коло)
 Данијела Хантухова ''(друго коло)
 Луција Шафарова ''(прво коло)
 Алиса Клејбанова ''(треће коло)
 Марија Кириленко ''(треће коло)
 Аљона Бондаренко ''(треће коло)
 Анастасија Пављученкова ''(треће коло)
 Јарослава Шведова ''(друго коло)
 Александра Дулгеру ''(треће коло)
 Сара Ерани ''(треће коло)
 Мелани Уден ''(друго коло)
 Катарина Бондаренко ''(прво коло)

Жреб

Финале

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Референце

Спољашње везе 
 Главни жреб 
 Квалификације 
 Распоред мечева 

Вимблдон 2010.
Вимблдон — жене појединачно